Leaf может означать:
 Nissan LEAF — электромобиль Японского производства.
 The Album Leaf — музыкальный коллектив из США.
 Leaf — Разработчик и производитель фотоэлектроники.
 Leaf — старое название компании Aquaplus.
 Life Extension Advocacy Foundation (LEAF) — фонд поддержки научных исследований в области борьбы со старением

См. также